Гимпаци има више значења:

 Гимпаци (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Гимпаци (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Гимпаци (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Гимпаци (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији